Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2008 war die zwölfte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 29. März bis 11. April 2008 im Craigpark Masters in Glasgow in Schottland statt.

Der Engländer Stephen Craigie wurde durch einen 6:2-Sieg im Finale gegen den Schotten Anthony McGill Europameister und erhielt damit einen Startplatz für die Main-Tour-Saison 2008/09.

Modus 
Die 50 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils sechs beziehungsweise sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2008
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Glasgow